Condado de Lancaster puede referirse a:

en el Reino Unido 
 Lancashire, antiguamente llamado Condado de Lancaster

en Estados Unidos 
 Condado de Lancaster (Carolina del Sur)
 Condado de Lancaster (Nebraska)
 Condado de Lancaster (Pensilvania)
 Condado de Lancaster (Virginia)